Kovács Dezső (1866–1935) író, kritikus, szerkesztő
 Kovács Dezső (1893–?) százados, az 1936-os olimpián negyedik helyen végzett lovaspóló-csapat tagja
 Kovács Dezső (1900-?) operaénekes 
 Kovács Dezső (?–?) hatszoros magyar bajnok labdarúgó (MTK)
 Kovács Dezső (1920–1958) hőszigetelő, az 1956-os forradalom és szabadságharcban való részvéte miatt kivégezték
 Kovács Dezső (1948–2015) marosvásárhelyi fogorvos, egyetemi tanár